Aas (kadaver), voedsel voor de aaseters
 Aas (hengelsport) bij het vangen van vissen met een vishaakje
 In de bredere zin van het woord kan ook lokaas worden bedoeld
 Aas (kaartspel), een kaart in een westers kaartspel die oorspronkelijk het getal 1 voorstelt
 Vliegende aas, een in oorlogstijd succesvolle jachtvlieger
 Aas (eenheid), een oude, traditionele Nederlandse eenheid van gewicht
 Alexander Aas (1978), een Noors voetballer
 Roald Aas (1928-2012),  een Noors schaatser
 androgene anabole steroïden

 Atomaire-absorptiespectrometrie, een analytisch-chemische techniek
 Luchthaven Schiphol (Amsterdam Airport Schiphol)
 Acta Apostolicae Sedis, het officiële publicatieblad van de Heilige Stoel
 Application as a Service (aaS of AAS), zie Schaalbaarheid
 American Astronomical Society